Pulp puede hacer referencia a:
 Pulp, grupo musical británico.
 Pulp, formato de encuadernación en rústica, barato y de consumo popular, de revistas especializadas en narraciones e historietas de diferentes géneros de la literatura de ficción.
 Pulp, la última novela completa del escritor y poeta estadounidense Charles Bukowski.
 Pulp, marca paraguaya de bebidas carbonatadas.

Además, puede referirse a:
 Pulp Fiction (conocida en Hispanoamérica como Tiempos violentos), película estadounidense de 1994 dirigida por Quentin Tarantino.